YVT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buffalo Narrows (Saskatchewan) (Canada)